Litzelkirchen ist der Ortsname von

 Litzelkirchen (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Litzelkirchen (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern